Nathalie Dechy e Dinara Safina hanno battuto in finale Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (terzo turno)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (terzo turno)
 Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (finale)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Nathalie Dechy /  Dinara Safina (campionesse)
 Elena Lichovceva /  Sun Tiantian (primo turno)

 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (terzo turno) 
 Peng Shuai /  Yan Zi (secondo turno) 
 Marija Kirilenko /  Elena Vesnina (primo turno) 
 Tathiana Garbin /  Shahar Peer (terzo turno) 
 Corina Morariu /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 Ágnes Szávay /  Vladimíra Uhlířová (semifinali) 
 Vania King /  Émilie Loit (terzo turno) 
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2007